Asaba – miasto w Nigerii
 Asaba – miasto w Japonii